Шатдаун ():

 Выключение вычислительной системы
 Приостановка работы правительства США